El príncipe Haakon Magnus (en noruego: Haakon Magnus av Norge; Oslo, ), es el primero en la línea de sucesión al trono de Noruega y, por tanto, ostenta el título de príncipe heredero desde 1991. Es el hijo menor y único varón de los reyes Harald V y Sonia.

Biografía

Nacimiento 
Haakon nació el 20 de julio de 1973 en el hospital Riskshospitalet de Oslo. Tres días después se anunció su nombre: Haakon Magnus. Su nombre en español se podría traducir como Haakon Magno.

Bautismo 
Fue bautizado el 20 de septiembre por el obispo Kaare Støylen en la capilla del Palacio Real. 

Sus padrinos fueron el rey Olaf V (su abuelo paterno), el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y la reina Margarita II de Dinamarca.

Ley Sálica 
En el momento de nacer en Noruega estaba vigente la Ley Sálica; ésta fue suprimida en la constitución por la primogenitura en 1990, por lo que el único cambio fue que su hermana mayor, la princesa Marta Luisa de Noruega, tiene derecho a heredar el trono, pero siempre tras Haakon Magnus y sus hijos. Actualmente es heredero el primogénito, pero la ley no tiene carácter retroactivo.

Hermana 
 Marta Luisa, nacida el 22 de septiembre de 1971.

Educación 
En línea con el deseo de sus padres para una educación más natural, Haakon y su hermana asistieron a colegios públicos. Como su padre, él cursó el primer año escolar en el colegio de Smestad, donde entró en 1980. Fue al colegio secundario cristiano del Gymnasium en 1992. 

En 1996 dejó Noruega para estudiar en Estados Unidos ciencias políticas en la Universidad de California en Berkeley, se licenció en primavera de 1999. Ese mismo año, en agosto, se matriculó en la Universidad de Oslo donde cursó ciencias sociales.

En 2002 estudió en Londres Economía y Ciencias Políticas.

Noviazgo, matrimonio y descendencia

Noviazgo 
A finales de 1990, Mette-Marit asistió al Festival Quart, el festival de rock más grande de Noruega, y justo aquí fue donde conoce al príncipe Haakon en una fiesta al aire libre. Años más tarde, después de convertirse en madre soltera, volvió a encontrarse con su ahora esposo en una fiesta relacionada con el mismo festival en el que alguna vez coincidieron.
En el año 2000, se mudaron juntos para sorpresa del pueblo noruego. Vivir juntos sin estar casados no es raro en Noruega, pero como él está llamado a ser el futuro rey y, en aquel momento, futura cabeza de la Iglesia noruega, no estaba muy bien visto. Para los reyes también fue motivo de preocupación ya que era considerada por la policía noruega como un riesgo para la seguridad de la realeza.
Pero la pareja decidió anunciar su compromiso el 1º de diciembre de 2000. En la conferencia de prensa se dijo que ya llevaban juntos un año aproximadamente. Haakon dio a Mette-Marit el mismo anillo de compromiso que su abuelo el rey Olav V y su padre, el rey Harald V. Cuando se anuncia el compromiso entre el príncipe heredero Haakon y Mette-Marit, algunos noruegos consideraron que la elección de la pareja del príncipe heredero era cuestionable debido a su pasado.

Boda 
Contrajo matrimonio el 25 de agosto de 2001 en la Catedral del Salvador de Oslo con Mette-Marit Tjessem Høiby, madre soltera. El matrimonio fue polémico y produjo un fuerte debate sobre el futuro de la monarquía en Noruega.

Hijos 
 Princesa Ingrid Aleixandra
 Príncipe Sverre Magnus

Por otra parte, es padrastro de Marius Borg Høiby, hijo que la princesa Mette Marit tuvo de soltera. Aunque no está en la línea de sucesión ni posee título alguno convive con la familia real y es común verlo en todos los eventos de la familia.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas noruegas 
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Olaf V (21/09/1982).
  Caballero gran cruz con collar de la Orden de San Olaf (20/07/1991).
  Medalla Conmemorativa del Centenario del Rey Olaf V (02/07/2003).
  Medalla Conmemorativa del Centenario de la Casa Real Noruega (18/11/2005).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Harald V (17/01/2016).
  Caballero Gran Cruz de la Real Orden del Mérito de Noruega.
  Medalla por el Servicio a la Marina Noruega.
  Medalla de los Oficiales en Reserva.
  Medalla con Laurel al Servicio de la Reserva.
  Medalla de Oro al Mérito de la Sociedad Naval.
  Distintivo de Honor en Oro al Mérito de la Sociedad Militar de Oslo.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 20/07/1991).
  Caballero de la Orden de los Serafines (Reino de Suecia, 02/06/1993).
  Caballero gran cruz de la Orden del Infante Don Enrique (República Portuguesa, 13/02/2004).
  Caballero gran cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República Italiana, 20/09/2004).
  Caballero gran cruz de la Orden del Halcón (Islandia, 26/10/1993).
  Caballero gran cruz de 1.ªclase de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania, 11/06/2014).
  Caballero comendador gran cruz de la Orden de las Tres Estrellas (República de Letonia, 20/09/2000).
 Caballero gran cordón de la Suprema Orden del Renacimiento (Reino Hachemita de Jordania, 10/04/2000).
  Caballero gran cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (Reino de España, 26/05/2006).
  Caballero gran cruz de la Orden del Mérito de la República de Polonia (República de Polonia, 16/09/2003).
  Caballero de primera clase de la Orden de los Montes Balcanes (República de Bulgaria, 29/08/2006).
  Caballero gran cordón de la Suprema Orden del Crisantemo (Imperio de Japón, 10/05/2005).
  Gran Decoración de Honor en Oro con Fajín por los Servicios Prestados a la República de Austria (República de Austria, 17/04/2007).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Cruz del Sur (República Federativa del Brasil, 05/09/2007).
  Caballero gran cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (Gran Ducado de Luxemburgo, 30/05/2011).
  Caballero de la Orden de la Cruz de Terra Mariana, Primera Clase (República de Estonia, 10/04/2002).
 Caballero gran cruz de la Orden de Orange-Nassau (Reino de los Países Bajos, 01/06/2010).
 Medalla Conmemorativa del Enlace de la Princesa Heredera Victoria de Suecia con Daniel Westling (19/06/2010)
  Caballero gran cruz de la Orden de Vytautas el Grande (República de Lituania, 05/04/2011).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Rosa Blanca (República de Finlandia, 18/10/1994).
 Caballero gran cruz de la Orden de la Estrella Blanca (República de Estonia, 02/09/2014).
  Caballero gran cruz de la Orden del Reconocimiento (República de Letonia, 18/03/2015).
  Miembro de la Orden por los Servicios en el Campo Militar o de Seguridad (República de Eslovenia, 06/11/2019).

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Oslo
Príncipes herederos
Familia Real Noruega
Nobles de Noruega del siglo XX
Príncipes de Noruega de la casa de Glücksburg
Caballeros grandes cruces con collar de la Orden de San Olaf
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Orden al Mérito de la República Italiana
Condecorados con la Orden del Crisantemo
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Orden del Infante Don Enrique
Caballeros grandes cruces de la Orden de Orange-Nassau
Miembros de la Real Orden del Mérito de Noruega
Luteranos de Noruega